Eredivisie 2022/2023 jest 67. edycją najwyższej klasy rozgrywkowej piłki nożnej w Holandii. 
Bierze w niej udział 18 drużyn, które w okresie od 5 sierpnia 2022 do 28 maja 2023 rozegrają 34 kolejki meczów. 
Sezon zakończą baraże o miejsce w przyszłym sezonie w Eredivisie i w Lidze Konferencji Europy.
Tytuł mistrzowski broni Ajax Amsterdam.

Drużyny

Tabela

Wyniki

Najlepsi strzelcy 

Stan na 2023-03-19. Źródło:

Stadiony

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 

2022 w piłce nożnej
2023 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
2022 w Holandii
2023 w Holandii